Ihosy (district), een district van Madagaskar
Ihosy (stad), de hoofdstad van dit district
Ihosy (rivier), een rivier in Madagaskar